Mercer County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mercer County Courthouse (Illinois), ID-Nr. 82002589
 Mercer County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 98001369
 Mercer County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 80004032